Naphta ist:
  eine Figur im Roman Der Zauberberg von Thomas Mann, siehe Der Zauberberg#Naphta

Siehe auch:
 Naphtha
 NAFTA (Begriffsklärung)